Агинальдо:
 Агинальдо, Эмилио (1869—1964) — филиппинский политик.
  — муниципалитет на филиппинском острове Ифугао.
  — муниципалитет на филиппинском острове Лусон.
  — шоссе на Филиппинах.